De maximaal te verwerken lengte van een werkstuk bij enkele zaaggereedschappen:
 De lengte van de beugel van een figuurzaag en van een figuurzaagmachine
 De afstand tussen de zaag en het huis van een lintzaag (gemeten over de zaagtafel)
 De maximale lengte van de zaagsnede van een afkortzaag (een soort cirkelzaag)
 De maximaal te verwerken lengte van een werkstuk bij enkele boorgereedschappen:
 De afstand tussen de boor en de kolom van een kolomboormachine
 De maximale afstand waarover een last kan worden verplaatst door een hijswerktuig:
 De effectieve lengte binnen de overspanning van een portaalkraan waarover het hart van de takel kan worden verplaatst
 De effectieve lengte van de arm van een zwenkkraan, gemeten tussen de harten van de zwenkkop en van de takel (ook vlucht genoemd)
 De maximaal te verwerken lengte van een werkstuk bij enkele persmachines
 De afstand tussen persvlak en behuizing bij een excenterpers of C-framepers
 De maximaal te verwerken lengte van een werkstuk bij enkele industriële scharen
 De maximale lengte van het af te knippen deel van een plaat in een guillotineschaar